Justice (Frans duo), een Frans muziekduo
 Justice (Duitse band), een Duitse trashmetalband
 Justice (televisieserie), een Amerikaanse advocatenserie
 Justice (toneelstuk), een toneelstuk van John Galsworthy
 Justice, een film uit 1917 gebaseerd op bovenstaande toneelstuk
 Justice (serie uit 1954), een Amerikaanse televisieserie die liep van 1954 t/m 1956
 Justice (film), een Amerikaanse televisiefilm uit 1999
 Justice (2003), Amerikaanse film uit 2003 
 Justice (stripfiguur), een stripheld van Marvel Comics
 Justice (album), een album van Justin Bieber uit 2021

Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Justice (Illinois)
 Justice (Oklahoma)